Rosana ou Rosanah est un prénom espagnol, italien et portugais.

Prénom 

 Rosana Pastor (1960-), femme politique espagnole ;
 Rosana Simón (1988-), taekwondoïste espagnole ;
 Rosanah Fienngo (1954-), chanteuse brésilienne.

Pseudonyme 

 Rosana (1963-), nom de scène de Rosana Arbelo, chanteuse espagnole ;
 Rosana (1982-), de son nom complet Rosana dos Santos Augusto, footballeuse brésilienne.

Toponymie 

 Rosana, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo

Biologie 
 La Rosana, cultivar de pommier domestique.

Voir aussi 
 Rozana